Ла Тула има више значења:

 Ла Тула (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Тула (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику